Onderdistrict in Indonesië
 Mangunreja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Mangunreja (Pulo Ampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Mangunreja (Mangunreja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java